Stati Uniti d'America
Elmhurst – città della Contea di DuPage, Illinois
Elmhurst – township della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
Elmhurst – quartiere del Queens, uno dei cinque distretti di New York